Il doppio maschile  del Congoleum Classic 1980 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Gene Mayer e Sandy Mayer erano i detentori del titolo.

Il torneo del doppio si interruppe nel 2º turno a causa della pioggia.

Teste di serie

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Gene Mayer /  Sandy Mayer (secondo turno)
 Peter Fleming /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Robert Lutz /  Stan Smith (secondo turno)

 Wojciech Fibak /  Brian Gottfried (primo turno) 
n/a 
 Peter McNamara /  Paul McNamee (secondo turno) 
 Ilie Năstase /  Ion Țiriac (primo turno)

Tabellone

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Congoleum Classic 1980